Il singolare del Gerry Weber Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Prinosil era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Roger Federer.

Thomas Johansson ha battuto in finale 6–3, 6–7 (5–7), 6–2 Fabrice Santoro.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Patrick Rafter (semifinali)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)

 Àlex Corretja (primo turno) 
 Roger Federer (quarti di finale) 
 Thomas Johansson (campione) 
 Tommy Haas (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2001
ATP Tour 2001